
Улица Па́лму () — улица в Видземском предместье города Риги, в микрорайоне Тейка. Начинается от Бривибас гатве и заканчивается перекрёстком с улицей Берзпилс, у железнодорожной линии Рига — Лугажи.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Общественный транспорт по улице не курсирует, но на Бривибас гатве есть остановка «Palmu iela». В створе улицы оборудован пешеходный переход через железную дорогу, выходящий к 1-й линии Чиекуркална.

История 
Улица Палму впервые упоминается в 1902 году под названием Пальмовая улица (). Переименований улицы не было.

По нечётной стороне в начале улицы сохранилось несколько исторических зданий.

Прилегающие улицы 
Улица Палму пересекается со следующими улицами:

 Бривибас гатве
 улица Майя
 улица Кауказа
 улица Ропажу
 улица Вийциема
 улица Берзпилс

Примечания 

Улицы Тейки